Lup poate fi:

Animale 
 Lup cenușiu, numit deseori doar lup, dar care are numeroase subspecii, incluzând:
 Lup arctic
 Lup eurasiatic
 Lup japonez, dispărut acum
 Lup mexican
 Lup roșu, specie rară în estul SUA
 Lup canadian estic, o specie recunoscută de curând
 Lup etiopian, asemănător unei vulpi
 Lup marsupial, specie dispărută

 Păianjen-lup, familie de păianjen
 Hering lup, găsit în apele calde de coastă
 Lup de mare, o specie de pești Anarhichadidae, sau păsări (Stercorariidae)

Persoane
 Ioan Lup, politician român

Vezi și 
 Lupu (dezambiguizare)
 Lupul (dezambiguizare)
 Lupșa (dezambiguizare)
 Lupoaia (dezambiguizare)
 Lupești (dezambiguizare)
 Lupoaică (dezambiguizare)
 Lupin (dezambiguizare)
 Lupeni
 Lupele
 Lupescu
 Lupea
 Lupuțiu

Nume de familie românești